La Prva hrvatska nogometna liga 2007-2008, conosciuta anche come T-Com Prva HNL 2007-2008 per motivi di sponsorizzazione, è stata la diciassettesima edizione della massima serie del campionato di calcio croato, disputata tra il 21 luglio 2007 e il 10 maggio 2008, e conclusa con la vittoria della Dinamo Zagabria, al suo decimo titolo (quattordicesimo in totale).

Capocannoniere del torneo fu Želimir Terkeš (NK Zadar), con 21 reti.

Formula 
La formula del torneo era uguale alla stagione precedente.

Le squadre partecipanti furono dodici e disputarono un girone di andata/ritorno/andata per un totale di 33 partite.

L'ultima classificata fu retrocessa e la penultima spareggiò con la seconda della 2.HNL.

Le squadre qualificate alle coppe europee furono quattro: la vincente alla UEFA Champions League 2008-2009, la seconda e la vincitrice della coppa nazionale alla Coppa UEFA 2008-2009 e un'ulteriore squadra alla Coppa Intertoto 2008.

Squadre

Classifica 

Legenda:
      Campione di Croazia e ammessa alla UEFA Champions League 2008-2009.
      Ammessa alla Coppa UEFA 2008-2009.
      Ammessa alla Coppa Intertoto 2008.
      Ammessa allo spareggio.
      Retrocessa in 2. HNL 2008-2009.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario 1-22

Calendario 23-33

Spareggio 
L' (11º in Prva liga) affronta in uno spareggio con andata e ritorno lo  (2º in Druga liga).

  rimane in Prva Liga,  rimane in Druga.

Statistiche

Classifica marcatori

Fonte: hrnogomet.com e hns-cff.hr

Squadra campione

 Allenatore:  Branko Ivanković

 Mario Jozić
 Ivan Kelava
 Georg Koch
 Filip Lončarić
 Tomislav Barbarić
 Marijan Buljat
 Hrvoje Čale
 Carlos Santos de Jesus
 Dino Drpić
 Tomislav Mikulić
 Domagoj Antolić
 Igor Bišćan
 Mathias Chago
 Mate Dugandžić
 Etto
 Mate Maleš
 Mihael Mikić
 Luka Modrić
 Mateo Poljak
 Sammir
 Ivica Vrdoljak
 Ognjen Vukojević
 Boško Balaban
 Franck Manga Guela
 Mario Mandžukić
 Ivan Peko
 Tomo Šokota
 Josip Tadić
 Davor Vugrinec

Fonte: worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 2007-2008
Treća Liga 2007-2008
Hrvatski nogometni kup 2007-2008

Collegamenti esterni 
Stagione 2007-2008 su HRnogomet
Stagioni 2001-2010 su webalice.it
Risultati su prva-hnl.hr
Scheda su RSSSF.com

Calcio nel 2007
Calcio nel 2008
Prva hrvatska nogometna liga